ADIP est un sigle qui peut signifier :
 Association des instructeurs de plongée ;
 Association pour le développement de l'insertion professionnelle ;
 Association de défense de l’indépendance des pharmacies.